Аднан:

 Адна́н () — арабское имя, означает «создающий устои, учредитель, постоянно находящийся в каком-либо месте».
 Аднан — персонаж мусульманской мифологии, предок — эпоним всех «северных», «западных» и «центральных» арабов, предок пророка Мухаммеда в 21-м колене.
 Аднаниды — «арабизированные» арабы, потомки Аднана.
 Аднан Хейраллах — иракский политический и военный деятель.
 Аднан, Юссеф — французский футболист марокканского происхождения.
 Аднан ат-Тальяни — футбольный нападающий, лучший игрок ОАЭ XX века.
 Аднан Октар — турецкий писатель и исламский креационист, ставший широко известным под псевдонимом Харун Яхья.
 Аднан Бадран — с 7 апреля 2005 года по 28 ноября 2005 года премьер-министр Иорданского Хашимитского Королевства.